Bieriozowskij – miasto w Rosji, w obwodzie kemerowskim
 Bieriozowskij – miasto w Rosji, w obwodzie swierdłowskim